B 72 oder B72 steht für:
 Bundesstraße 72 in Deutschland
 Weizer Straße in Österreich
 einen Teil des Distrikts Sutton Coldfield (englische Postleitzahl) 
ein Musiklokal in Wien

B-72 steht für:
 McDonnell ADM-20, US-amerikanischer Flugkörper

B72